Lineage (englisch „Abstammungsgruppe“) steht für:
 Lineage oder einlinige Abstammungsgruppe, eine blutsverwandte soziale Gruppe
 Lineage (Computerspiel), MMORPG (ab 1998)
 Lineage II oder Lineage 2, Fantasy-Computerspiel (2003)
 LineageOS, Android-basiertes freies Betriebssystems für Mobilgeräte
 Embraer Lineage 1000, Flugzeug des brasilianischen Herstellers Embraer
 Assassin’s Creed: Lineage, Kurzfilm von Yves Simoneau (2009)

Siehe auch:
 Cell Lineage (Zellabstammung)
 Data-Lineage (Datenherkunft)
 Ghost lineage (Paläontologie, Phylogenetik)